Кибивотт — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кибивотт, Майк — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кибивотт, Симон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кибивотт, Стивен (род. 1980) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кибивотт, Стэнли — кенийский бегун на средние дистанции.
 Кибивотт, Фрэнсис — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кибивотт, Чарльз — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кибивотт, Челангат — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Кибивотт, Эзекиль — кенийский бегун на длинные дистанции.